Massello – comune italiano
 Legno massello – tipo di legno